Szabó Vera (1890-1966) portrészobrász
Szabó Vera színésznő